Bernardo (h. 1134 - 2 de febrero de 1212), un miembro de la casa de Ascania, fue conde de Anhalt y Ballenstedt, y Señor de Bernburg por herencia paterna. Desde 1180 fue también duque de Sajonia (como Bernardo I o también III).

Biografía
Bernardo fue el menor de los siete hijos de Alberto el Oso (que murió en 1170), duque de Sajonia desde 1138 hasta el año 1142 y primer margrave de Brandemburgo desde 1157, con su esposa Sofía de Winzenburgo. En 1157 estaba presente, junto con su padre y sus hermanos, en el funeral del margrave Wettin Conrado de Meissen. Dos años más tarde, Bernardo acompañó al emperador Federico Barbarroja a Italia con su hermano el margrave Otón I de Brandeburgo.

Conde de Anhalt
A la muerte de su padre en 1170, Bernardo heredó los estados alrededor de Ascaria (Aschersleben) en el Schwabengau sajón y el vecino Gau Serimunt entre los ríos Saale, Mulde, y Elba en lo que anteriormente era la Marca Sajona Oriental. Estos territorios con el tiempo emergieron como el núcleo del principado de Anhalt ascanio, que recibió su nombre del castillo de Anhalt cerca de Harzgerode.

Cuando su hermano mayor Alberto murió sin descendencia masculina en 1172, Bernardo heredó también su condado de Ballenstedt. En el mismo año pidió al emperador Federico Barbarroja en le Dieta imperial de Goslar la posesión de Plötzkau, que pasó a él en 1173. Sin embargo, una disputa sobre el núcleo del señorío de Plötzkau hizo estallar un conflicto feroz con el duque güelfo Enrique el León que llevó a la destrucción de Aschersleben y Gröningen y casi llevó a la destrucción de Halberstadt. Bernardo, a pesar de todo, fue capaz de confirmar sus posesiones.

Caída de Enrique el León
Cuando Enrique el León fue declarado proscrito por el emperador en el año 1180, el Reichstag también le quitó sus feudos (Wurzburgo y los ducados de Baviera y Sajonia). En Gelnhausen el 13 de abril de 1180, Bernardo recibió la parte oriental de las tierras güelfas, incluyendo el arzobispado de Bremen-Hamburgo, que pasó a su hermano mayor Sigfrido, y el ducado de Sajonia. Este último premio no tenía un valor real, sin embargo, puesto que este ducado estaba radicalmente reducido en relación con el territorio anterior, y estaba formado por tres parcelas de tierra desconexas a lo largo del río Elba: (1) Hadeln alrededor de Otterndorf, (2) una parcela alrededor de Lauenburg del Elba y (3) una parcela alrededor de Wittenberg del Elba. Previamente el ducado había sido dividido, de manera que Bernardo sólo recibía la región entre Meissen y la Marca de Brandemburgo como posesión formal suya. Aparte de estas tierras, recibió pequeños territorios: las ciudades de Aken y Wittenberg y el burgraviato de Magdeburgo. La dignidad de duque de Sajonia, Angria y Westfalia sólo era un título vacío. Las ricas tierras de Engern y Westfalia, además del título ducal de Alteza, se transfirieron al arzobispado-electorado de Colonia. Los condes de Holstein fueron liberados de su homenaje a los duques sajones, el condado de Stade fue asumido por el arzobispo de Bremen, Lübeck se convirtió en una ciudad imperial libre, el Palatinado sajón fue entregado al conde Hermann de Turingia y, además, los obispos sajones recuperaron sus feudos. Bernardo se vio obligado a apoyar al emperador en su guerra renovada contra Enrique el León en 1181. A pesar de su derrota, Enrique el León fue capaz de conservar su título alodial, con el que más tarde se formó el ducado de Brunswick y Luneburgo.

Gobierno como duque de Sajonia
En Nordalbingien y en las regiones entre el Elba y el mar Báltico, los vasallos de Bernardo pronto se rebelaron contra él y dieron su apoyo a Enrique el León. Bernardo intentó afirmar sus pretensiones, gracias al apoyo de sus hermanos Otón I de Brandemburgo y Sigfrido, arzobispo de Bremen. Al principio los vasallos de Artlenburg hicieron juramento de fidelidad. Después de ellos, los condes de Ratzeburg, Danneberg, Luckow y Schwerin también juraron. Sin embargo, el más poderosos de estos vasallos, el conde Adolfo de Holstein, no aceptaría el señorío de Bernardo y se convirtió en su adversario. Estallaron los conflictos alrededor de Dithmarschen, en Holstein occidental, pero sin que Adolfo tuviera éxito. 

Tras la derrota de Adolfo, Lauenburg (Polabenburg) en el bajo Elba, se convirtieron en centro de la oposición al gobierno de Bernardo. Decidido a eliminar la oposición que había contra él en sus tierras, impuso altos impuestos a los territorios rebeldes, lo que llevó a un ataque contra Lauenburgo y su destrucción en 1182, seguido por la restauración de la fortaleza.

En 1183 otro de los hermanos de Bernardo, el conde Dietrich de Werben murió sin descendencia masculina, y sus posesiones pasaron casi en su integridad a Bernardo. 

La guerra con Enrique el León también se extendió a los países eslavos. Enrique Borwin I, el hijo de Pribislao, apoyó a Enrique el León como su padre, y siguió oponiéndose a Bernardo. Su primo Nicolás I (Niklot), recibió Burg Malchow de Enrique el León en 1164, perdió parte de él debido a su relación con Bernardo. Borwin se alió con el duque Bogislao I de Pomerania y Nicolás con el príncipe Jaromir I de Rügen, un leal vasallo de Dinamarca. Pero poco después Bogislao tuvo que castigar a Borwin (en respuesta a una orden secreta del emperador) con la ayuda del rey Canuto VI de Dinamarca por su rechazo a rendirle homenaje, por lo que sus tierras se dividieron entre el Elba y Or para el Imperio y Dinamarca. A Borwin lo encarceló el rey Canuto y se vio obligado, como Nicolás, a aceptar sus tierras del rey como feudos. Después de incursiones de los daneses en Pomerania en 1184 y 1185, Bogislao tuvo el mismo destino.

Con el éxito de los daneses, el emperador en 1184 presionó para obtener un equilibrio político entre Bernardo y su vasallo. El conde Adolfo de Holstein conservó las regiones disputadas entre ellos, pero tuvo que pagar 700 marcos a Bernardo y hacer juramento de fidelidad, el que hasta la fecha había rechazado prestar. Los condes Bernardo de Ratzeburg y Gunzelin de Schwerin también tuvieron que hacer pagos. El destruido Lauenburg tenía que reconstruirse.

Sin embargo, después del retorno de Enrique en 1188 volvió a ser discutido con Bernardo, quien finalmente perdió la ciudad de Bardowick.

Como duque de Sajonia, Bernardo se convirtió al mismo tiempo en mariscal del Sacro Imperio Romano Germánico. Afirmó este importante cargo por primera vez en 1190 en la coronación del emperador Enrique VI, pero desperdició las buenas relaciones con el emperador al oponerse a entregar la corona alemana hereditaria a la casa de Hohenstaufen. En 1198 apoyó a Felipe de Suabia como emperador. A Felipe lo mató el 21 de junio de 1208 Otón de Wittelsbach en Altenburg (Bamberg). De manera que se celebró una nueva elección imperial en Halberstadt y (con el voto de Bernardo incluido) Otón de Brunswick fue elegido el 22 de septiembre y coronado inmediatamente en Fráncfort como Otón IV.

Otón IV, que mientras tanto había roto con el papa Inocencio III por el tema de Sicilia, apoyó la reascensión de Valdemar, el cesado por el papa como Príncipe-arzobispo de Bremen. De manera que en 1211 Bernardo escoltó a su cuñado Valdemar a la ciudad de Bremen, recuperando así, de hecho, la sede. 

Con su adquisición de los estados sajones Bernardo trasladó su residencia y corte a Wittenberg. En 1260 (con efecto desde 1296 en adelante) sus nietos dividieron el Ducado en los ducados de Sajonia-Wittenberg (Alemán: Herzogtum Sachsen-Wittenberg) y Sajonia-Lauenburg (Alemán: Herzogtum Sachsen-Lauenburg), este último conservando los dos territorios septentrionales desconectados. Wittenberg siguió siendo una residencia de la casa de Ascania hasta la extinción de esta línea en 1422. A su muerte, con setenta y dos años, Bernardo fue enterrado junto a su padre Alberto y varios de sus hermanos en la iglesia del monasterio benedictino de Ballenstedt.

Matrimonios y descendencia 
 
Bernardo se casó en primer lugar con Brigitte (o Jutta), una hija de Canuto V de Dinamarca, luego con Sofía, la hija de Luis II, el Hierro, landgrave de Turingia; y en tercer lugar con Judit (n. antes de 1154 - m. después del 12 de diciembre de 1201), hija de Mieszko III el Viejo, duque de la Gran Polonia y Alto Duque de toda Polonia.
 Primer matrimonio (Brigitte o Jutta):
 Enrique I de Anhalt (n. h. 1170 - m. 1252).
 Sofía (o Adelaida) (m. 16 de julio de 1244), abadesa de Gernrode (1221-44).
 Alberto I, duque de Sajonia (n. h. 1175 - m. ¿7 de octubre / 8 de noviembre? de 1260).
 Magnus (m. joven)
 Hedwig (h. 1175-después de 1206), en h. 1204 se convirtió en la segunda esposa del conde Ulrico I de Wettin, hijo de Sofía de Sommerschenburg y Enrique I de Wettin (27 de febrero de 1142-30 de agosto de 1181)

 Segundo matrimonio (Sofía):
 Juan, preboste de Halberstadt (1256)

Ancestros

Enlaces externos

Referencias

Duques de Sajonia (Casa de Ascania)
Condes de Anhalt (casa de Ascania)
Nobles de Alemania del siglo XII
Nobles de Alemania del siglo XIII